Bashanosaurus (лат., возможное русское название — башанозавр) — род птицетазовых динозавров инфраотряда стегозавров, известных по ископаемым остаткам из среднеюрских (байосских) отложений  (Shaximiao Formation) в Китае. Включает единственный вид — Bashanosaurus primitivus. Может являться древнейшим известным науке стегозавром; остатки другого претендента на этот статус, Adratiklit из Марокко, имеют примерно тот же возраст, либо несколько младше.

История открытия 
Местонахождение, откуда происходят остатки Bashanosaurus, было открыто в 2016 году неподалёку от деревни Лаоцзюнь в уезде Юньян (Чунцин, Китай). Здесь обнаружены остатки завропод и других растительноядных динозавров, в том числе два неполных скелета  (CLGPR V00006-1, CLGPR V00006-2), изолированный спинной позвонок того же вида (CLGPR V00006-3) и кости ещё одного неопределённого стегозавра (CLGPR V00006-4). Отложения, где был найден типовой материал Bashanosaurus, относят к нижней части формации Шаксимяо, датируемой байосским ярусом (около 169,068—169,065 млн лет).

Вид и род Bashanosaurus primitivus были научно описаны Даем Хуэей (Dai Hui) и соавторами в 2022 году. Родовое название Bashanosaurus происходит от древнего названия Чунцина (Башан), и  [sauros] — «ящер, ящерица». Видовое название  означает «первый, самый ранний», что ссылает на возраст остатков и базальное положение таксона.

Известный материал 
Наиболее полный экземпляр — голотип CLGPR V00006-1 — представлен одним спинным позвонком, двумя хвостовыми позвонками, правой лопаткой, правым коракоидом, левой бедренной костью, левой большеберцовой костью, левой малоберцовой костью, одной плюсневой костью, тремя кусками кожной брони (пластиной и двумя шипами), а также рёбрами. Второй образец — CLGPR V00006-2 — представлен пятью спинными позвонками, правой большеберцовой костью, правой малоберцовой костью, одной кожной пластиной и рёбрами. CLGPR V00006-3 известен только по одному спинному позвонку. Образец CLGPR V00006-4, представленный неполным черепом, спинным позвонком и куском кожной брони, лишён диагностических признаков Bashanosaurus или других стегозавров формации Шаксимяо, поэтому исследователи предпочли не относить его к какому-либо из родов.

Описание 
Bashanosaurus обладает следующими аутапоморфиями, отличающими его от других стегозавров:
 возвышающиеся на «ножках» парапофизы спинных позвонков у основания поперечных отростков, отчётливо видные при виде спереди и сзади;
 лопасть лопатки тонкая и расширяющаяся дистально;
 акромиальный отросток лопатки маленький, слабо развитый, имеет треугольную форму;
 четвёртый вертел бедренной кости располагается ниже середины диафиза;
 основания пластин сильно выпуклые, поперечно утолщённые, отделённые от переднего и заднего краёв пластин отчётливой бороздкой.

Bashanosaurus характеризуется уникальной мозаикой признаков из плезиоморфий тиреофор, свойственных таким животным как сцелидозавр, и черт продвинутых стегозавров. 

Исходя из пропорций задних конечностей предполагается, что при жизни голотип Bashanosaurus достигал около 2,8 метра в длину. Не исключено, что это была молодая особь.

Филогения 
Согласно филогенетическому анализу Хуэя и соавторов (2022), Bashanosaurus является сестринским таксоном Chungkingosaurus, известного по остаткам из более молодых отложений той же формации. Анализ поместил кладу, включающую эти два рода, в самое базальное положение среди всех стегозавров, что хорошо согласуется с возрастом окаменелостей. Основываясь на этом, авторы описания Bashanosaurus предположили, что первые стегозавры могли возникнуть на территории нынешней Азии.

Примечания 

Стегозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из юрских отложений Китая